Норвегия принимала участие в конкурсе песни Евровидение 2012 в Баку, Азербайджан. Своего представителя выбирала ежегодным конкурсом Melodi Grand Prix, организуемый телеканалом NRK.

Melodi Grand Prix 2012 
Норвегия подтвердила своё участие на конкурсе песни Евровидение 2012 30 июня 2011 года. Сроки подачи заявок на участие в национальном отборочном конкурсе NRK ограничило до 2 сентября. Специальное жюри выбрало 24 песни, которые будут участвовать в полуфиналах Melodi Grand Prix 2012. В отличие от предыдущих лет, в этом году не будет Второго шанса и в финал будут проходить по 3 исполнителя из каждого полуфинала. 
На 1 октября 2011 года NRK сообщило, что было принято около 800 заявок, что на 100 больше чем в 2011 году.
19 октября 2011 года NRK официально объявило даты и города, в которых будут проходить стадии конкурса Melodi Grand Prix 2012. Финал состоялся 11 февраля в Oslo Spectrum в Осло, полуфиналы соответственно 21, 28 января и 4 февраля 2012 года.

Расписание

Полуфиналы

Первый полуфинал

Второй полуфинал

Третий полуфинал

Финал

Голосование

На конкурсе песни Евровидение 
Норвегия выступила во втором полуфинале конкурса, который состоялся 24 мая 2012 года. Конкурсант набрал 45 баллов (10 место), что позволило ему пройти в финал. В финале конкурса, который состоялся 26 мая 2012 года, набрав лишь 7 баллов, Норвегия заняла 26 (последнее место).

Примечания 

2012 год в Норвегии
Страны на «Евровидении-2012»